Diederik Duck (Engels: Fethry Duck) is een stripfiguur in een aantal verhalen rond Donald Duck. Diederik is een van de volle neven van Donald.

Achtergrond
Diederik Duck maakte zijn opwachting in The Health Nut, een verhaal uit 1963 geschreven door Dick Kinney en Al Hubbard. Daarna werd hij vooral populair in Braziliaanse en Italiaanse Donald Duck-verhalen. In Nederland en Duitsland werden verhalen met Diederik Duck gepubliceerd in diverse pocketreeksen van Donald Duck. Diederik verscheen voornamelijk eind jaren zestig in het weekblad Donald Duck. Zijn rentree in dat blad was in nummer 39 van 2005. In 2009 verscheen hij nogmaals, in nr. 15. In nummer 22 van 2011 is Diederik Duck ook te zien in het weekblad, bij de rubriek 'Dat zoeken we op!'.

Diederik is een beetje maf, hij heeft vele (schriftelijke) cursussen gevolgd en gaat vaak met zijn neef Donald beroepen uitoefenen die altijd mislukken door de onhandigheid van Diederik. In het Nederlandse weekblad Donald Duck komt hij voor het eerst ten tonele in nr. 43 van 1964, in het Kinney/Hubbard-verhaal. Diederik heeft een muts en lang haar. Zijn uiterlijk is deels gebaseerd op de beatniks.

In Brazilië en Italië kennen de Duck-lezers naast Diederik ook zijn neefje Daantje, een superheldenversie van Diederik genaamd Vleerduck en zijn vriendin Gloria, maar deze figuren zijn in Nederland nagenoeg niet bekend. Wel komen deze figuren voor in een verhaal in het dertiende Donald Duck Dubbelalbum, waarin Willie Wortel en Otto van Drakenstein een verhandeling over de computer geven. Diederik werkt in sommige verhalen samen met Donald voor de DDDD, De geheime Dienst van Dagobert Duck, als AOHK 012 (Agent Op Halve Kracht 012) om zijn geld te beschermen, Donald is hier ZGAGA 007 (Zo Goed Als Gediplomeerd Agent 007).
In andere verhalen is hij samen met Donald lid van de RWB (Ruimtewezens Bestrijdings Dienst).

Familierelaties 
Volgens de stamboom van Keno Don Rosa is Diederik een zoon van Driekus Duck en Zwaantje Meerkoet, en daarmee een volle neef van zowel Donald Duck als Guus Geluk. Zijn broer is Wisse Duck. Zijn oma van vaderskant is Oma Duck.

Stamboom

In andere talen 
 Deens: Fætter Vims
 Duits: Dussel Duck
 Engels: Fethry Duck
 Fins: Touho Ankka
 Frans: Popop
 Italiaans: Paperoga
 Noors: Klodrik
 Portugees: Peninha
 Zweeds: Knase Anka

Stem 
De stem van Diederik Duck werd in de originele versie van DuckTales uit 2017 ingesproken door Tom Kenny. De Nederlandse stem werd ingesproken door Florus van Rooijen.

Externe links 
Duckipedia
INDUCKS

Personage uit Donald Duck
Antropomorf personage
Fictieve eend